Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Théodore-Roosevelt :

Rue Théodore Roosevelt à Bruxelles

Rue Théodore-Roosevelt à Vierzon

Notes et références

Voir aussi 
 

Théodore-Roosevelt Rue
Theodore Roosevelt